Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Andrea del Sarto e bottega conservato alla  Galleria Borghese di Roma
 Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Sandro Botticelli conservato nel palazzo Pitti
 Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Sandro Botticelli conservato nel Museo d'arte di San Paolo
 Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto (attribuito) di Sandro Botticelli conservato nel Cleveland Museum of Art
 Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Francesco Botticini conservato nel Museo Soumaya
 Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto del Perugino conservato allo Städelsches Kunstinstitut
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Fra Bartolomeo conservato nel Metropolitan Museum of Art
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto attribuito a Fra Bartolomeo conservato nella National Gallery di Londra
 Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Agnolo Bronzino conservato a palazzo Abatellis
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto del Correggio conservato nell'Art Institute of Chicago
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto del Correggio conservato nel museo del Prado
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Lucas Cranach il Vecchio conservato nella galleria degli Uffizi
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto del Pontormo conservato nella galleria degli Uffizi
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Giovan Francesco Caroto conservato nella Galleria Estense di Modena
Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Paolo da San Leocadio conservato nel Museo di belle arti di Valencia

Madonna col Bambino e san Giovannino – dipinto di Giovanni Bellini conservato nell'Indianapolis Museum of Art

Madonna col Bambino e san Giovannino – scultura di Pietro Bernini conservata nel museo nazionale di San Martino